Яков Гирш:
 Гирш, Яков (раввин) (1750—1785) — германский раввин.
 Гирш, Яков фон (1764—1841) — немецкий банкир еврейского происхождения, благотворитель.

Примечания